FFM bzw. Ffm steht für:
 Fachschule für Foto- und Medientechnik
 Fast Food Musical
 Fédération française de motocyclisme
 Fédération Française Motonautique
 Female Female Male in der Pornographie, siehe dazu auch Flotter Dreier
 Festival des Films du Monde in Montreal
 Fettfreie Masse (oder FFMI für Fettfreie-Masse-Index, eine Maßzahl für die Bewertung des Körpers eines Menschen, ähnlich dem Body-Mass-Index)
 Firefly, eine malaysische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Fixed Frequency Modem
 Frankfurt am Main
 Frankfurter Feldbahnmuseum
 Fudbalska Federacija na Makedonija, der mazedonische Fußballverband
 Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeitspsychologie, siehe Big Five (Psychologie)
 Full Face Mask, eine Vollgesichtsmaske für Taucher, siehe Vollmaske
Fused Filament Fabrication – Eine alternative Bezeichnung für Fused Deposition Modeling (FDM)
ffm steht für:
 Maasina-Fulfulde (ISO-639-3-Code), Varietät des Fulfulde in Mali

Abkürzung